SS 7 peut renvoyer à :
 Strata statale 7 (en français, Route nationale 7).

SS7 peut renvoyer à :
 Signaling System 7, un ensemble de protocoles de signalisation téléphonique qui sont utilisés dans la majorité des réseaux téléphoniques mondiaux.